Le district de Xifeng (西峰) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Xifeng (息烽) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le xian de Xifeng (西丰) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.

Homonymie de toponyme